L'église Saint-Eustache aux Loges-en-Josas.
 L'église Saint-Eustache à Melbourne.
 L'église Saint-Eustache à Mosles.
 L'église Saint-Eustache à Paris.
 L'église Saint-Eustache au Québec.
 L'église Saint-Eustache à  Versailles 
 L'église Saint-Eustache à  Viroflay 
 L'église Saint-Eustache en Haute-Savoie.
 L'église Saint-Eustache de Courleix (disparue), commune d'Auzances, département de la Creuse

Voir aussi 
 
 

Saint-Eustache